Adamsturm steht für:
 Adamsturm (Schiff, 1909), siehe Steinturm (Schiff, 1911) #Die Schiffe der Warturm-Klasse
 Adamsturm (Schiff, 1944), siehe Kattenturm (Schiff, 1944) #DDG „Hansa“-Schiffe des Typs „Hansa A“